Fyllingen Fotball foi um clube ecléctico da Noruega fundado em 6 de junho de 1946. Sua sede fica em Bergen.

Além de futebol, também tem uma equipa de andebol.

Ligações externas
 [Fyllingen Fotball Página oficial]

Clubes de futebol fundados em 1946
Clubes de futebol extintos da Noruega